Andriej Niewzorow – rosyjski wojskowy
 Boris Niewzorow – rosyjski aktor i reżyser
 Władimir Niewzorow –  radziecki judoka